Косай (Міяґі)
Косай (Сідзуока)